Termenul „Rapsod” se poate referi la:

 Cântăreț ambulant și recitator peregrin, din antichitate, care colinda orașele recitând fragmente din poeme epice, ca Homer sau Esiod.
Bard, trubadur, poet epic, autor de poeme epice care evocă evenimentele de seamă din viața unui popor.

Vezi și
Rapsodia română, piesă orchestrală a lui George Enescu.
Rapsodie de toamnă, poezie a lui George Topârceanu